J – dziesiąta litera alfabetu łacińskiego, trzynasta litera alfabetu polskiego.

J 
 J – jądrowa stała sprzężenia spinowo-spinowego
 J – linia metra nowojorskiego
 J – w przeszłości: symbol chemiczny pierwiastka jod; obecnie zastąpiony przez I
 J – symbol dżula – jednostki układu SI, określającej energię, a w szczególności pracę i ciepło
 J – symbol Japonii w międzynarodowym kodzie samochodowym 
 Ј – litera cyrylicy używana w języku serbskim, języku macedońskim i w cyrylickim zapisie języka azerskiego
 klasa J – klasa jachtów
 mezon J/ψ
 J Records – wytwórnia płytowa

j 
 j - oznaczenie jednostki urojonej, używane gdy i może być mylące

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy